Bioparc puede referirse a:

Bioparc Fuengirola, zoo situado en la ciudad de Fuengirola (Málaga, España).
Bioparc Valencia, zoo situado en la ciudad de Valencia (Comunidad valenciana, España).
Gijón Acuario Bioparc, acuario situado en la ciudad de Gijón (Asturias,España).